Sergio Sánchez (ur. 1982) – hiszpański lekkoatleta, długodystansowiec
 Sergio Sánchez (ur. 1986) – hiszpański piłkarz,
 Sergio Sánchez (ur. 1970) – argentyński strzelec sportowy